„Хосе Карлос Паче“, известна и като Интерлагос, е писта за автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в град Сао Пауло, Бразилия. Домакин е на Голямата награда на Бразилия, кръг от световния шампионат Формула 1.

Име 
Старото название Интерлагос идва от разположението ѝ – намира се между две изкуствени езера (на португалски: „inter lagos“ – „между езерата“), създадени в началото на XX век.

От 1985 г. официалното име на пистата е „Хосе Карлос Паче“ () на името на бразилския пилот от 70-те години, загинал през 1977 г. в самолетна катастрофа.

Победители във Формула 1

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Голяма награда на Бразилия

Писти от Формула 1
Спортни съоръжения в Бразилия
Спорт в Сао Пауло
Голяма награда на Бразилия
Автомобилен спорт в Бразилия
Сгради и съоръжения в Сао Пауло